Vu du ciel est un roman de Christine Angot (1990).
 Vu du ciel est une série documentaire de Yann Arthus-Bertrand (2006-2011).

Voir aussi